Iouriï Ivanovytch Iekhanourov (en ukrainien: Юрій Іванович Єхануров, en russe : Юрий Иванович Ехануров), né le  en Iakoutie, est un homme d'État ukrainien, qui fut notamment Premier ministre du  au  sous la présidence de Viktor Iouchtchenko.

Biographie 

Iouriï Iekhanourov est d'origine bouriate, né dans la république socialiste soviétique autonome de Iakoutie (aujourd'hui république de Sakha, sujet de la fédération de Russie).

Gouverneur régional, il a été nommé Premier ministre par intérim le  par le président de l'Ukraine Viktor Iouchtchenko pour remplacer Ioulia Tymochenko. Iekhanourov est investi Premier ministre par la Verkhovna Rada (le parlement ukrainien) le 22 septembre après un premier échec et de nombreuses tractations.

Le , le Parlement vote la dissolution du gouvernement, à la suite de son accord du 4 janvier avec la Russie, de payer le gaz naturel deux fois plus cher (95 dollars US par , contre 50 auparavant).

Son gouvernement démissionne le 25 mai à la suite de la défaite du parti Notre Ukraine aux élections législatives du  mais continue d'exercer ses fonctions par intérim jusqu'à la formation du nouveau cabinet qui doit réunir la formation de la coalition orange d'ici le .

Le , il devient ministre de la Défense du gouvernement de Ioulia Tymochenko.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Premier ministre d'Ukraine
Naissance en août 1948
Personnalité bouriate
Personnalité politique ukrainienne
Naissance en RSS d'Ukraine
Ministre ukrainien de la Défense
Membre de la Rada (Ukraine)